Nagchu (ou Nagqu) est un nom tibétain signifiant rivière Nag

 La Préfecture de Nagchu, importante division administrative du Nord de la région autonome du Tibet, en Chine
 Le district de Seni (autrefois, xian de nagchu)
 Le Bourg de Nagchu, siège administratif et centre-ville, également appelé Nagchukha en tibétain.
 Le nom d'une rivière, le Nagchu.

Ne pas confondre avec :
 Nyang Chu (Nyingchi), rivière de Nyingchi
 Myang Chu (parfois Niang Chu), rivière de Shigatsé.